Ernst Troeltsch (1865-1923) – filosofo, storico e teologo tedesco
 Rudolf Troeltsch (1870-1950) – procuratore generale e scrittore tedesco
 Walter Troeltsch (economista) (1866-1933) – economista tedesco
 Walter Troeltsch (politico) (1928) – politico tedesco
 Wilhelm Troeltsch (1840-1925) – politico tedesco